Autostrada A73 (Holandia)
 Autostrada A73 (Niemcy)